The Escape Artist (englisch für Der Entfesselungskünstler) ist der Originaltitel von:

 Der große Zauber, US-amerikanischer Film von Caleb Deschanel (1982) 
 Der Anwalt des Teufels, britische Fernsehserie (2013)